Elitserien är namnet på den högsta divisionen för flera olika lagsporter i Sverige. Även sporter som i grunden är individuella har lagtävlingar som heter Elitserien. Elitserien i orientering är en individuell tävling medan Svenska badmintonligan (tidigare Elitserien i badminton) innebär att man räknar samman lagens individuella matcher.

De flesta lagsporter i Sverige införde elitserier under 1970- och 80-talen, då de ersatte de tidigare Allsvenskan och Division 1, vilka kom att bli lägre divisioner. Först ut var ishockey, vilket skedde säsongen 1975/1976, medan bandy gjorde det först säsongen 2007/2008. De svenska elitserierna är oftast landsomfattande, men kan även vara geografiskt indelade i olika grupper. Elitserierna är oftast kvalificerande för slutspel om svenska mästerskap. Under 1990-talet och 2000-talet har vissa svenska toppserier frångått namnet Elitserien.

I Norge förekommer Eliteserien med liknande användning.

Elitserier 
 Elitserien i bandy
 Elitserien i bandy 1987/1988-2006/2007
Juniorelitserien i bandy
Pojkelitserien i bandy
 Elitserien i baseboll
 Elitserien i bowling för herrar
 Elitserien i bågskytte
 Elitserien i curling för herrar
 Elitserien i curling för damer
 Elitserien i handboll för herrar
 Elitserien i handboll för damer
 Elitserien i racing
 Elitserien i rugby
 Elitserien i schack
 Elitserien i speedway
 Elitserien i squash
 Elitserien i tennis
 Elitserien i volleyboll för herrar
 Elitserien i volleyboll för damer

Tidigare elitserier 
 Svenska badmintonligan
 Elitserien i bandy för damer
 Elitserien i bordtennis för herrar
 Elitserien i bordtennis för damer
 Elitserien i basket för herrar
 Elitserien i basket för damer
 Elitserien i innebandy för herrar – högsta serien 1995/1996–2007/2008 
 Elitserien i innebandy för damer – högsta serien 1997/1998–2013/2013 
 Elitserien i ishockey (1927–1935) – högsta serien 1927–1935
 Elitserien i ishockey – högsta serien 1975/1976-2012/2013
 Elitserien i orientering

Sportevenemang i Sverige